Husqvarna is een Zweeds bedrijf. Het bedrijf is in 1689 opgericht om musketten te produceren voor het Zweedse leger. Het bedrijf is sindsdien gegroeid en gesplitst en is nu de merknaam van verschillende bedrijven. Husqvarna kan nu refereren aan:

Husqvarna AB, een producent van tuingereedschap en voorheen ook van naaimachines, gevestigd in Huskvarna, Zweden 
Husqvarna (motorfiets), producent van motorfietsen
 Husqvarna Vapenfabrik, Husqvarna wapenproducent